Дми́трий Костро́в:
 Костров, Дмитрий Геннадьевич (род. 1981) — российский футболист, защитник.
 Костров, Дмитрий Евстафьевич (1871—1911) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия.
 Костров, Дмитрий (род. 1996) — белорусский писатель, автор серии книг "27 Личностей" и "Тайны Манурина".